Temozón bezeichnet:

 Temozón (Abalá), Ort in Yucatán, Mexiko
 Temozón (Peto), Ort in Yucatán, Mexiko
 Temozón (Temozón), Ort in Yucatán, Mexiko
 Municipio Temozón, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Yucatán